Кущови́й (ж. кущова) — прикметник від іменника «кущ». Також від прикметника «кущовий» походить іменник «кущовка».

 Кущовий (ОУН) — військова посада в ОУН (див. Самооборонні Кущові Відділи)

Тварини 
 Speothos venaticus (Пес кущовий) — вид родини псових (Canidae), ряду хижих.

Рослини 
Види
 Жасмин кущовий
 Ласкавець кущовий (Bupleurum fruticosum)

 Сорти

 'Кущовий' — раньостиглий сорт огірка.
 Сорти Гарбуза:
 Грибовський кущовий 189
 Дніпропетровський кущовий тощо

Примітки

Див. також 
 Кущ (значення)
  — річка в республіці Комі, Росія.
 

?